Los Cerrillos kan syfta på följande platser:

Chile 

 Los Cerrillos (flygplats), Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Santiago,

Mexiko 

 Los Cerrillos, Mexiko, Palenque, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar